David Ferrer era il detentore del titolo dal 2012 ed è riuscito a vincere nuovamente il torneo superando in finale Fabio Fognini per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 David Ferrer (campione)
 Fabio Fognini (finale)
 Tommy Robredo (semifinale)
 Nicolás Almagro (semifinale)

  Marcel Granollers (secondo turno)
  Robin Haase (quarti di finale, ritirato)
  Juan Mónaco  (primo turno)
<li>  Jérémy Chardy (quarti di finale)

Wildcard 

  Facundo Argüello (primo turno)
  David Ferrer

  Guido Pella (secondo turno)

Qualificati 

  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
  Martín Alund (primo turno)

  Christian Garín (primo turno)
<li>  Máximo González (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Claro 2014
ATP World Tour 2014